El The Rugby Championship 2012, fou la primera edició d'aquest torneig i la setzena edició d'aquesta competició, en el format de tres nacions competint. A partir d'aquesta edició, els Pumas argentins s'afegeixen a la competició. Amb la incorporació de l'Argentina el format de la competició retorna a la doble volta, i cada equip juga contra la resta dues vegades, una com a local i l'altre com a visitant, amb excepció dels anys que coincideix amb Copa del Món de Rugbi que el torneig se celebra sota un format reduït a una volta. Els All Blacks guanyarien aquesta primera edició, aconseguint el seu onzè títol en el cómput general, iniciant una sèrie de victòries consecutives que s'allargaria els primers dotze partits de la competició (tots els de 2012 i 2013)

Classificació

Jornada 1 

Jugador del partit
Israel Dagg (Nova Zelanda)

Jutges de línia:
Nigel Owens (Gal·les)
Lourens van der Merwe (Sud-àfrica)
Àrbitre de TV:
Matt Goddard (Austràlia)

Jugador del partit
Morné Steyn (Sud-àfrica)

Jutges de línia:
Jérôme Garcès (França)
John Lacey (Irlanda)
Àrbitre de TV:
Johann Meuwesen (Sud-àfrica)

Jornada 2 

Jugador del partit:
Sonny Bill Williams (Nova Zelanda)

Jutges de línia:
Alain Rolland (Irlanda)
Lourens van der Merwe (Sud-àfrica)
Àrbitre de TV:
Ben Skeen (Nova Zelanda)

Jugador del partit
Rodrigo Roncero (Argentina)

Jutges de línia:
Jérôme Garcès (França)
John Lacey (Irlanda)
Àrbitre de TV:
Francisco Pastrana (Argentina)

Jornada 3 

Jugador del partit
Marcelo Bosch (Argentina)

Jutges de línia:
George Clancy (Irlanda)
James Leckie (Austràlia)
Àrbitre de TV:
Vinny Munro (Nova Zelanda)

Jugador del partit
Berrick Barnes (Austràlia)

Jutges de línia:
Wayne Barnes (Anglaterra)
Glen Jackson (Nova Zelanda)
Àrbitre de TV:
Matt Goddard (Austràlia)

Jornada 4 

Jugador del partit:
Israel Dagg (Nova Zelanda)

Jutges de línia:
Romain Poite (França)
James Leckie (Austràlia)
Àrbitre de TV:
Vinny Munro (Nova Zelanda)

Jugador del partit:
Digby Ioane (Austràlia)

Jutges de línia:
Nigel Owens (Gal·les)
Glen Jackson (Nova Zelanda)
Àrbitre de TV:
Matt Goddard (Austràlia)

Jornada 5 

Jugador del partit:
Bryan Habana (Sud-àfrica)

Jutges de línia:
Romain Poite (França)
Greg Garner (Anglaterra)
Àrbitre de TV:
Shaun Veldsman (Sud-àfrica)

Jugador del partit:
Kieran Read (Nova Zelanda)

Jutges de línia:
Craig Joubert (Sud-àfrica)
Pascal Gaüzère (França)
Àrbitre de TV:
Francisco Pastrana (Argentina)

Jornada 6 

Jugador del partit:
Kieran Read (Nova Zelanda)

Jutges de línia:
Romain Poite (França)
Greg Garner (Anglaterra)
Àrbitre de TV:
Shaun Veldsman (Sud-àfrica)

Jugador del partit:
Michael Hooper (Austràlia)

Jutges de línia:
Jaco Peyper (Sud-àfrica)
Pascal Gaüzère (França)
Àrbitre de TV:
Francisco Pastrana (Argentina)

Referències 

Edicions del The Rugby Championship
Competicions esportives del 2012